Toptaş ist ein türkischer Familienname, gebildet aus den Elementen top (Ball, Kugel; rundlich; Geschütz) und taş (Stein).

Namensträger 
 Fatma Toptaş (* 1982), türkische Schauspielerin
 Hasan Ali Toptaş (* 1958), türkischer Schriftsteller
 Kubilay Toptaş (* 1972), türkischer Fußballspieler
 Tuğba Toptaş (* 2000), türkische Leichtathletin
 Türker Toptaş (* 1984), türkischer Fußballspieler

Familienname
Türkischer Personenname